Tim Tscharnke (ur. 13 grudnia 1989 w Weißenfels) – niemiecki biegacz narciarski, wicemistrz olimpijski i trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Wraz z Axelem Teichmannem zdobył srebrny medal w sprincie drużynowym techniką dowolną na igrzyskach olimpijskich w Vancouver. Wywalczył także brązowy medal w biegu na 10 km stylem klasycznym i srebrny w sztafecie na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta. Ponadto podczas mistrzostw świata juniorów w Praz de Lys – Sommand zdobył kolejny srebrny medal w sztafecie. W 2011 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Oslo, gdzie w sprincie drużynowym w parze z Jensem Filbrichem zajął czwarte miejsce w sprincie drużynowym. Niemcy przegrali walkę o brązowy medal z ekipą Rosji w składzie: Aleksandr Panżynski i Nikita Kriukow o zaledwie 0.4 sekundy. W Pucharze Świata zadebiutował 14 lutego 2009 roku w Valdidentro, zajmując 54. miejsce w biegu na 15 km klasykiem. Pierwsze punkty wywalczył 9 miesięcy później - 21 listopada 2009 roku w Beitostølen zajął 21. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym. W pierwszej połowie sezonu 2012/2013 Niemiec po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata i od razu zwyciężył - 13 grudnia 2012 roku w kanadyjskim Canmore był najlepszy w biegu na 15 km techniką klasyczną.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011/2012: 33.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1989